Brener ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Brener (* 1957), russischer Aktionskünstler
 Ilja Brener (* 1989), deutscher Schachspieler
 Josh Brener (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler
 Roman Borissowitsch Brener (* 1932), sowjetischer Wasserspringer
 Sergej Brener (* 1971), usbekischer Freestyle-Skiläufer
 Uri Brener (* 1974), israelischer Komponist

Siehe auch:
 Brenner